59-й Драфт НХЛ 2021 года прошёл с 23 по 24 июля 2021 года, с задержкой на один месяц по сравнению с обычным временем проведения драфта из-за более позднего времени окончания сезона НХЛ, связано это с пандемией коронавируса.

Правила 
На Драфт-2021 были допущены хоккеисты:
 которые родились между 1 января 2001 года и 15 сентября 2003 года
 не из Северной Америки 2000 года рождения
 задрафтованные клубом НХЛ на Драфте-2019, но не подписавшие контракт с клубом.

Драфт-лотерея 
Драфт-лотерея прошла 2 июня 2021 года. В ней приняли участие 15 команд, не попавших в плей-офф Кубка Стэнли, а также новый клуб «Сиэтл Кракен». «Сиэтл» имел такой же шанс на победу в драфт-лотерее, что и команда занявшая третье место с конца в регулярном сезоне НХЛ. Начиная с этого сезона, команда, занявшая последнее место по итогам регулярного чемпионата, не может опуститься ниже выбора под общим третьим номером.

Выбор в первом раунде «Аризоны Койотис» аннулирован в связи с нарушением правил проведения комбинированных тестов НХЛ во время сезона 2019-20, если «койоты» выиграют лотерею, она состоится повторно.

Победителем драфт-лотереи стал клуб «Баффало Сейбрз», право второго выбора досталось клубу «Сиэтл Кракен», а третьего «Анахайм Дакс».

Рейтинг проспектов 
Финальный рейтинг проспектов, предоставленный Центральным скаутским бюро НХЛ.

Выбор игроков 
Обозначения: В — вратарь; З — защитник; ЛН — левый нападающий; ПН — правый нападающий; ЦН — центральный нападающий; Н — нападающий (обычно крайний форвард)Выделены обладатели Кубка Стэнли

Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3

Раунд 4

Раунд 5

Раунд 6

Раунд 7

Итоги драфта 
Всего на 59-м драфте было выбрано 223 хоккеиста из 13 стран. 

Данные приведены согласно eliteprospects.com

Примечания

Ссылки 

Национальная хоккейная лига
Драфты НХЛ